Le classement des bagadoù reprend l'ensemble des résultats des bagadoù participants au championnat national des bagadoù depuis 2010. Ce championnat existe depuis 1949 et classe les bagadoù suivant leur performance aux deux manches de la saison.  

Ce classement des bagadoù permet une lecture transversale de l'évolution de ces groupes de musique bretonne au cours des années, pendant le championnat national.

Palmarès de 2003 à 2009 (tuilage) 

Palmarès catégorie Maout 2007 à 2009
(Source : Bodadeg ar sonerion)

Légende

Palmarès catégorie 1B-2A 2007 à 2009
(Source : Bodadeg ar sonerion)

Palmarès catégorie 2B-3A 2007 à 2009
(Source : Bodadeg ar sonerion)

Palmarès depuis 2010 

Les différents règlements qui ont existé, ont modifié la manière de classer les bagadoù. En 2010, la simplification des règles qui régissaient la montée et la descente des groupes dans les catégories, par l'arrêt du "tuilage", permet le classement de l'ensemble des bagadoù les uns par rapport aux autres.

Première catégorie 

Palmarès  depuis 2010
(Source : Bodadeg ar sonerion)

Légende

C.G. Classement Général en fin d'année

♥ Classement au concours de printemps

♥♥ Classement au concours d'été

Deuxième catégorie 

Palmarès  depuis 2010
(Source : Bodadeg ar sonerion)

Troisième catégorie 

Palmarès  depuis 2010
(Source : Bodadeg ar sonerion)

Quatrième catégorie 

Palmarès  A depuis 2010
(Source : Bodadeg ar sonerion)

Palmarès  B depuis 2010
(Source : Bodadeg ar sonerion)

Cinquième catégorie 

Palmarès  depuis 2010
Résultats phase finale
(Source : Bodadeg ar sonerion)

Palmarès  depuis 2010
Résultats phase de poules
(Source : Bodadeg ar sonerion)

Palmarès depuis 2010, par groupe 

Pour permettre le triage des données du tableau un nombre à 5 chiffres (pour les première, deuxième et troisième catégorie) ou 6 chiffres (pour la quatrième et la cinquième catégorie) est donné à chaque groupe suivant son classement dans l'année. Ce chiffre se lit ainsi : 

Ils indiquent le classement général sur l'année.
 1 à 15 : classement du groupe. Dans le cas où le groupe n'a participé qu'à une des deux manches, ces chiffres correspondent à son classement au seul concours auquel il a participé. 
 00 : Indique que le groupe n'est pas classé car il n'a participé à aucune des deux manches.

Il correspond au nombre de manche auxquelles est absent le groupe : 
 0 : le groupe a participé aux deux manches annuelles (printemps et été).
 1 : absent au concours d'été uniquement. Dans ce cas les deux derniers chiffres indiquent le classement lors du concours de printemps.
 2 : absent au concours de printemps et d'été, les deux derniers chiffres sont alors notés 00. Dans le cas de la quatrième et de la cinquième catégorie l'absence aux deux manches est notée par un 9

Ils indiques la catégorie dans laquelle évolue le groupe :
 1 : 
 2 : 
 3 : 
 41 :  au concours de printemps et -A au concours d'été
 42 :  au concours de printemps et -B au concours d'été
 49 : groupe de  n'étant présent à aucun concours sur l'année
 50 : . Les groupes finalistes, sont repérés 500xx. Ceux qui ne peuvent pas participer à la finale sont repérés 501xx
 59 : groupe de  n'ayant pas effectué le concours.    

 :

 ₪ : groupe n'ayant jamais effectué de concours précédemment 
 ♦ : groupe n'ayant pas participé aux concours pendant l'année

 :

1012 - Groupe arrivé  au classement général de la . Pour 2010 c'était le Bagad Saint-Nazaire 

2106 - Groupe n'ayant pas participé au concours d'été de la  et qui ne figure donc pas au classement général. Il s'est classé  au concours de printemps. Ce fut le cas du bagad Konk Kerne en 2010.

3200 - Groupe de  n'ayant participé à aucun concours de l'année. Comme le bagad Boulvriag en 2011.

41004 - Groupe arrivé  au classement général de la -A. En 2010 c'est le bagadig Plougastell.

49200 - Groupe de  n'ayant participé à aucun concours de l'année. Comme le bagad Ar Balan Aour, de Bannalec en 2013.

50003 - Groupe arrivé  à la finale du concours de , à laquelle il a accédé à la suite de la première manche. Comme le bagadig Kerlenn Pondi en 2012. 

50108 - Groupe arrivé  à la première manche du concours de , et qui, par conséquent, n'a pas pu participer au concours à la finale du concours de . Comme le bagadig Ar Meilhoù Glaz en 2010 et 2013.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat national des bagadoù
 Liste de bagadoù
 Site de la Bodadeg ar Sonerion
 Plume de Paon 

Championnat national des bagadoù